Das Wort Gaffel/Jaffel bezeichnet im Niederdeutschen/Kölschen das Wort „Gabel“ – ursprünglich als zweizinkige (Fleisch-)Gabel. Davon wurden die folgenden Begriffe abgeleitet:

 Gaffel als Bestandteil der Gaffeltakelung im Schiffbau
 Gaffel (Köln), in der Mehrzahl „Gaffeln“, politische Vereinigung von Zünften und Bürgern im Mittelalter in der freien Reichsstadt Köln
 Aachener Gaffelbrief, historische Verfassung der Freien Reichsstadt Aachen unter der Beteiligung der Zünfte/Gaffeln
 Privatbrauerei Gaffel, eine in Köln ansässige Privatbrauerei (das Hauptprodukt ist Gaffel Kölsch)

Siehe auch

 Gavel